Gösta Lunddquist kan syfta på:

* Gösta Lundquist (fotograf) (1905–1952), fotograf och redaktör för Svenska Turistföreningens årsbok
 Gösta Lundqvist (geolog) (1894–1967), svensk geolog
 Gösta Lundqvist (musiker) (1908–2001), konsertmästare 
 Gösta Lundquist (seglare) (1892–1944), seglare